osoba chora na jadłowstręt psychiczny
 leki anorektyczne